Нова Англія — східне узбережжя Північної Америки, колонізоване вихідцями з Англії в першій половині XVII століття.
 Нова Англія — місто в США, в окрузі Геттінгер штату Північна Дакота.
 Нова Англія — підводні гори вулканічного походження біля узбережжя штату Массачусетс США, в Атлантичному океані.
 Нова Англія — англо-саксонська колонія на південному узбережжі півострова Крим, заснована в другій половині XI століття.

Див. також 
 Університет Нової Англії — університет в Австралії.